L' Australian Open 2009 est l'édition 2009 de l'Australian Open, qui est un tournoi PSA 3 Star avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Clare du 14 au .

Stewart Boswell remporte son  Australian Open en s'imposant en finale face à Cameron Pilley.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open d'Australie féminin de squash 2000
 Australian Open

Liens externes 

Masculin 2009
Squash en 2009
Compétition de squash en Australie
Sport en Australie en 2009
Sport en juillet 2009